Trafikant steht für:
 Trafikant, Betreiber einer Tabaktrafik

Der Trafikant steht für:
 Der Trafikant (Roman), Roman von Robert Seethaler (2012)
 Der Trafikant (Film), österreichisch-deutscher Spielfilm (2018)